Шарлби Дин Крик ( ; ) — южноафриканская актриса и модель. Наиболее известна своими ролями в фильмах об ученике частной школы по имени Малёк, а также в драматическом сериале о супергероях «Чёрная молния» и в фильме «Треугольник печали», обладателе «Золотой пальмовой ветви».

Биография 
Шарлби Дин Крик родилась 5 февраля 1990 года и выросла в Кейптауне. Начала работать моделью в 6 лет, появлялась в рекламах и каталогах. В возрасте 12 лет подписала контракт с «Alfa Model Management», с 14 лет обучалась на дому и занималась в театральной школе Waterfront. В течение своей карьеры бывала в Токио, Нью-Йорке, Лондоне.

В 2010 году Дин дебютировала в фильме «Малёк» в роли Аманды, затем снялась в сиквеле «Малек 2: Безумие продолжается». Далее последовали роли в «Не спи» в 2017 году и в «Интервью с Богом» в 2018. В том же году она получила роль Сиониде, которую играла в течение двух сезонов сериала DC Universe «Чёрная молния». В феврале 2020 года было объявлено, что Дин присоединилась к актёрскому составу сатирического фильма Рубена Эстлунда «Треугольник печали», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале 2022 года, где фильм получил «Золотую пальмовую ветвь».

Смерть 
29 августа 2022 года Дин попала в больницу в Нью-Йорке. Первоначальные симптомы были лёгкими, но состояние актрисы быстро ухудшилось, и через несколько часов она умерла на 33-м году жизни. Результаты вскрытия, опубликованные 21 декабря 2022 года, подтвердили, что Дин умерла от бактериального сепсиса, вызванного бактерией Capnocytophaga. Её селезенка была удалена после автокатастрофы в 2008 году, что увеличивало риск серьёзных инфекций.

Личная жизнь 
Дин была помолвлена с южноафриканской моделью Люком Волкером.

Фильмография 
 Кино

 Телевидение

Примечания 

Фотомодели ЮАР
Умершие от сепсиса